Сахаптин (Sahaptin, Shahaptin) — плато-пенутийский язык, который относится к сахаптийской ветви, на котором говорят на одном из участков северо-западного плато около реки Колумбия и её притоках на юге штатов Вашингтон и Орегон и на юго-западе штата Айдахо в США. Также имеет диалекты валла-валла, тенино, уматилла и якима.

Диалекты 
 На валла-валла (Ichishkíin, Northeast Sahaptin, Walla Walla) говорят в резервации Юматилла штата Орегон. Перешли на английский язык.
 На тенино (Tenino, Warm Springs) говорят в индейской резервации Уорм-Спрингс штата Орегон. Перешли на английский язык.
 На уматилла (Columbia River Sahaptin, Ichishkíin, Umatilla) говорят в городе Топениш индейской резервации Якима на юге центральной части штата Вашингтон. Перешли на английский язык.
 На якима (Ichishkíin, Yakama, Yakima) говорят в городе Топениш резервации Якима на юге центральной части штата Вашингтон. Диалект почти исчез. Перешли на английский язык.

Ссылки 
 Валла-валла
 Тенино
 Уматилла
 Якима

Языки США
Пенутийские языки